Borbach steht für:

Gewässer:
 Borbach (Ennepe), linker Zufluss der Ennepe bei Böckel, Stadt Breckerfeld, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Borbach (Genfbach), linker Zufluss des Genfbachs vor Nettersheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Borbach (Münzbach), linker Hauptstrang-Oberlauf bis zum Stadtteil Steeg des Münzbachs, linker Zufluss des Mittelrheins in Bacharach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Borbach (Nette), linker Zufluss der Nette bei Sottrum, Gemeinde Holle, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Borbach (Ruhr), rechter Zufluss des Mühlengrabens neben der Ruhr in Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Arianne Borbach (* 1962), deutsche Filmschauspielerin
 Romeo Borbach (* 1938), Schweizer Jazzmusiker und -komponist

Siehe auch:
 Borsbach (Begriffsklärung)
 Bourbach
 Burbach